

Histoire 
 Le gazel est un genre littéraire florissant en Perse aux  mais que l'on retrouve aussi en Inde et en Asie centrale.

Toponyme 

 le Barh el Gazel, une des vingt-trois régions administratives du Tchad (chef-lieu : Moussoro) ;
 la grotte du Gazel, une grotte située à Sallèles-Cabardès, dans l'Aude (région Occitanie, France).